La Deutsche Eishockey Liga 1995-1996 fu la seconda stagione della Deutsche Eishockey Liga. Al termine dei playoff i Düsseldorfer EG si aggiudicarono il secondo titolo della DEL diventando campioni di Germania per l'ottava volta della loro storia.

In sostituzione dei Mad Dogs München venne promossa dalla 2. Bundesliga la formazione del SC Riessersee. Tuttavia, a causa delle continue difficoltà finanziarie dell'hockey tedesco, l'SC Riessersee, insieme all'ESG Sachsen Weißwasser e all'EC Hannover alla fine della stagione si dovettero ritirare.

La sponsorizzazione con il birrificio Krombacher Brauerei portò ad una modifica sostanziale del logo, tuttavia il contratto terminò al termine della stagione.

Stagione regolare
In un primo turno le 18 squadre si affrontarono due volte con il formato andata e ritorno; successivamente le squadre suddivise in gruppi regionali si affrontarono in un secondo turno di sola andata. Ai playoff si qualificarono le prime sedici squadre, con un formato al meglio delle cinque gare nel corso di tutti i turni.

Classifica

Legenda:
      Ammesse ai Playoff

Note:
Due punti a vittoria, un punto a sconfitta dopo overtime o pareggio, zero a sconfitta.

Playoff

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni

1995
Hockey su ghiaccio nel 1995
Hockey su ghiaccio nel 1996